Abortus steht für:
 Fehlgeburt (spontan erfolgender Abortus)
 Schwangerschaftsabbruch (therapeutischer Abortus)
 den ursprünglichen Namen der australischen Death- und Thrash-Metal-Band Herratik

Siehe auch:
 Abort